BFR kan syfta på:

 BFR (raket) - en amerikansk raket Big Falcon Rocket
 BFR – en tidigare svensk myndighet 1960–2000, se Statens råd för byggnadsforskning